Gletscherbucht steht für:
Lednikov Bay
Porębski Cove
Brekilen